ACOS steht für:
 Advanced Comprehensive Operating System, japanisches Mainframe-Betriebssysteme von NEC, basierend auf dem General Comprehensive Operating System
 asthma/COPD overlap syndrome, ein Mischbild der Lungenkrankheiten Asthma bronchiale und Chronisch obstruktive Lungenerkrankung

Acos steht für:
 Acos (Acomayo), Ort in der Provinz Acomayo, Region Cusco, Peru
 Acos (Huaral), Ort in Provinz Huaral, Region Lima, Peru
 Distrikt Acos, Distrikt in der Provinz Acomayo, Region Cusco, Peru

acos steht für:
 Arkuskosinus, eine trigonometrische Funktion

Abkürzung